(c. 1550?–1598), poète ;
 Alexander Montgomerie (1588-1661), 6 comte d'Eglinton, un aristocrate et soldat écossais ;
 Alexander Montgomerie (c. 1660-1729), 9 comte d'Eglinton, un pair écossais ;
 Alexander Montgomerie (1723-1769), 10 comte d’Eglinton, un pair écossais.